breaks, gesyncopeerde ritmes binnen de elektronische dansmuziek:
breakbeat,
broken breaks
breakcore
Franse benaming voor een stationwagen
Break (rijtuig), een rijtuig om te oefenen met tweespan of vierspan paarden
Break (snooker), term in het snooker
Break (tennis), term in het tennisspel, 
Break (single), een single van Three Days Grace
Break (2020), Britse film uit 2020 
MS80, Belgisch type treinstel